Władysław Malinowski (ur. 1895) – podpułkownik łączności Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca Pułku Radiotelegraficznego
 Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962) – oficer artylerii Wojska Polskiego
 Władysław Malinowski (1922–1998) – polski działacz ruchu ludowego i komunistycznego, poseł na Sejm PRL VI kadencji
 Władysław Malinowski (ur. 1931) – muzykolog i krytyk muzyczny

Przypisy